La Coupe de Belgique de football féminin 2018-2019 est la  de la compétition. La finale se joue le samedi   au stade Van Roy à Denderleeuw. Elle oppose le AA Gand Ladies () au Standard de Liège (). Le AA Gand Ladies enlève sa  Coupe de Belgique.

Calendrier de la compétition

Huitièmes  de finale 

Les huitièmes de finale se jouent le  et le . Les matchs se jouent en une manche.

Quarts de finale 

Les quarts de finale se jouent le , le  et le . Les matchs se jouent en une manche.

Demi-finales 

Les demi-finales se jouent le  et le . Les matchs se jouent en une manche.

Finale

Notes et références

Liens externes 
 Compte-rendu sur footfeminin.be
 Compte-rendu sur vrouuwenvoetbalkrant.be

Coupe de Belgique féminine de football
Coupe F
Belgique F